Иштан — село в Кривошеинском районе Томской области, Россия. Входит в состав Иштанского сельского поселения.

История 
В 1926 году состояло из 101 хозяйства, основное население — русские. Центр Иштанского сельсовета Кривошеинского района Томского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кривошеинского района